North Branch Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 North Branch Township (Michigan)
 North Branch Township (Minnesota)
 North Branch Township (Pennsylvania)